Megerlia är ett släkte av armfotingar. Megerlia ingår i familjen Kraussinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Megerlia